Paros steht für:
 Paros, Insel der Kykladen, Griechenland
 Paros (Regionalbezirk), griechischer Regionalbezirk in der Südlichen Ägäis
 Paros, Gemeinde auf der gleichnamigen Insel, siehe Paros#Verwaltungsgliederung
 Paros (Wein), Wein von der gleichnamigen Insel

Siehe auch:
 Páros